Johann Gehler ist der Name folgender Personen:

* Johann August Otto Gehler (1762–1822), deutscher Jurist und Kommunalpolitiker
 Johann Carl Gehler (1732–1796), deutscher Arzt, Anatom und Mineraloge
 Johann Samuel Traugott Gehler (1751–1795), deutscher Physiker